Le patronyme allemand ou flamand Bartels, Barthels, Bertels ou Berthels provient du nom de personne de l'apôtre Bartholomeus (Barthélémy).

Variantes :
 , Bartelse, Bartel, , , , , 
 , , Bertelson, , , 
 , Bortels

Personnalités 
 Albert Bertelsen (1921-2019), peintre danois ;
 Carl Bertelsen  (1937-2019), football danois ;
 Jens Jørn Bertelsen (1952-), footballeur danois.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien